

Лекшур — присілок, Глазовський район, Удмуртія
 Лекшур — село, Сюмсинський район, Удмуртія